Stråken kan syfta på åtminstone följande insjöar i Sverige:
Stråken (Mullsjö), sjö i Mullsjö kommun, Jönköpings kommun och Habo kommun,  (8,28 km²)
Stråken, Småland, sjö i Alvesta kommun och Växjö kommun,  (7,06 km²)
Stråken, Motala kommun, sjö i Motala kommun,  (3,82 km²)

Se även
Stråke

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn